Nemanice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Nemanice (Wassersuppen), Gemeinde im Okres Domažlice
 Nemanice (Nemanitz), Grundsiedlungseinheit von Budweis, Okres České Budějovice
 Nemanice (Nemanitz), Ansiedlung von Liberk, Okres Rychnov nad Kněžnou